Claver puede referirse a:

 Lita Claver (1945), artista de variedades española.
 Pedro Claver (1580-1654), misionero y sacerdote jesuita español.
 Queta Claver (1929-2003), actriz española.
 Víctor Claver (1988), jugador profesional de baloncesto español.

Municipio de Claver de Surigao, en la Provincia de Surigao del Norte.